Keith Morris může být:

 Keith Morris (zpěvák) (* 1955) – americký zpěvák
 Keith Morris (fotograf) (1938–2005) – britský fotograf
 Keith Morris (ambasador) (* 1934) – britský ambasador v Kolumbii
 Keith Alan Morris (* 1972) – americký spisovatel